Открытое правительство (Open Government Partnership, OGP) — международная организация, официально учреждённая 20 сентября 2011 года с целью утверждения идеалов открытого государства: развития административного профессионализма, открытого гражданскому контролю.

В создании организации участвовали 8 стран: США, Великобритания, Бразилия, Норвегия, Индонезия, Мексика, Филиппины, ЮАР. Первое заседание организации «Открытое правительство» состоялось в Бразилии 17—18 апреля 2012 года.

Условием вступления в организацию является принятие декларации «Открытого правительства».

По состоянию на январь 2016 года организация объединяет 69 стран.

Финансирование 
Открытое правительство получает денежные средства от стран-участниц, спонсоров и партнёров по развитию.

Взносы стран-участниц 
В мае 2014 года было принято решение о том, что все участвующие правительства должны внести свой вклад в бюджет открытого правительства. Взносы основываются на уровне дохода каждой страны-участницы (в соответствии с данным Всемирного банка).

Участвующие страны

Участники 

 Афганистан
 Албания
 Аргентина
 Армения
 Австралия
 Босния и Герцеговина
 Бразилия
 Болгария
 Буркина-Фасо
 Кабо-Верде
 Канада
 Чили
 Колумбия
 Коста-Рика
 Берег Слоновой Кости
 Хорватия
 Чешская Республика
 Дания
 Доминиканская Республика
 Сальвадор
 Эстония
 Финляндия
 Франция
 Грузия
 Германия
 Гана
 Греция
 Гватемала
 Гондурас
 Индонезия
 Ирландия
 Израиль
 Италия
 Ямайка
 Иордания
 Кения
 Латвия
 Либерия
 Литва
 Люксембург
 Малави
 Мальта
 Мексика
 Молдова
 Монголия
 Черногория
 Нидерланды
 Новая Зеландия
 Норвегия
 Пакистан
 Панама
 Папуа — Новая Гвинея
 Парагвай
 Перу
 Филиппины
 Румыния
 Северная Македония
 Сербия
 Сьерра-Леоне
 Словацкая Республика
 Южная Африка
 Южная Корея
 Испания
 Шри Ланка
 Швеция
 Тринидад и Тобаго
 Тунис
 Украина
 Великобритания
 США
 Уругвай

Бывшие члены 
 Азербайджан
 Венгрия
 Танзания
 Турция

Приемлемые страны 
Следующие страны продемонстрировали, что они отвечают минимальным критериям приемлемости и имеют право присоединиться к открытому правительству:

 Ангола
 Австрия
 Бельгия
 Бутан
 Эфиопия
 Гайана
 Исландия
 Индия
 Япония
 Казахстан
 Кыргызская Республика
 Мозамбик
 Намибия
 Непал
 Никарагуа
 Нигерия
 Польша
 Португалия
 Россия
 Руанда
 Словения
 Швейцария
 Таиланд
 Уганда
 Замбия

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт OGP

Международные ассоциации
Открытые данные
Открытое правительство